Pondok Kelapa (Duren Sawit), een plaats in het bestuurlijke gebied Duren Sawit, Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
Pondok Kelapa (Pondok Kelapa), een plaats in Indonesië
Pondok Kelapa (Langsa Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing